Ранчо Неварез има више значења:

 Ранчо Неварез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Неварез (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику